Servië nam deel aan het Eurovisiesongfestival 2009 in Moskou, Rusland. Het was de derde deelname van het land aan het Eurovisiesongfestival. De RTS was verantwoordelijk voor de Servische bijdrage voor de editie van 2009.

Selectieprocedure 
De inzending van Servië werd geselecteerd via de nationale voorronde Beovizija.
Op 7 maart 2009 was er een kwalificatieronde met 20 artiesten. Elf artiesten ervan zouden doorgaan naar de finale, die een dag later plaatsvond in Belgrado.
De winnaar werd aangeduid door een combinatie van televoting en jury.

Halve finale 
Bij de tien minuten durende televoting in de halve finale werden per abuis alleen de stemmen meegeteld die in de eerste vijf minuten waren binnengekomen. Waren alle stemmen meegenomen, dan zouden Ana Nikolić en Ivana Selakov zich voor de finale hebben geplaatst ten koste van Etar en Sonja Bakić. De RTS kondigde hierop aan om Nikolić en Selakov alsnog voor de finale uit te nodigen, maar Ana Nikolić weigerde, waardoor er uiteindelijk elf artiesten in de finale stonden. De vakjury bestond in de halve finale uit actrice Jelena Jovičić, muzikant Jovan Maljoković en muziekcriticus Ivan Ivačković.

Finale
De vakjury bestond in de finale uit de muzikanten Željko Joksimović, Kornelije Kovač en Biljana Krstić.

In Moskou 
Servië trad op het Eurovisiesongfestival als vierde aan in de tweede finale, na Letland en voor Polen.
Aan het einde van de avond werd duidelijk dat de Servische inzending niet doorging naar de finale. Het land was bij de televoting met 60 punten op de tiende plaats geëindigd, waar alleen de beste negen zich automatisch kwalificeerden. Over de tiende finaleplaats werd door een vakjury beslist, en die gaf de voorkeur aan Kroatië.

Servië ontving 3 keer het maximum van de punten. Nederland had 6 punten over voor de inzending. België zat in de andere halve finale.

Gekregen punten

Halve Finale 2

Punten gegeven door Servië

Halve finale 2
Punten gegeven in de eerste halve finale:

Finale 
Punten gegeven in de finale:

Land op het Eurovisiesongfestival 2009
2009